

Astronomia
 12625 Koopman – asteroide della fascia principale

Geografia
 Elżbieta Katarzyna Koopman – astronoma polacca
 Martin Koopman – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore olandese
 Ton Koopman – direttore d'orchestra, organista e clavicembalista olandese